HTA – rozwiązanie internetowe stworzone przez firmę Microsoft wykorzystuje połączenie HTML, CSS i Javascript, czyli dynamiczne strony HTML.
 HTA – amerykański materiał wybuchowy.
 Port lotniczy Czyta.